«АРС-кераміка» — мережа будівельних магазинів України. Заснована в 1994 році.

Діяльність 
Торгівельна група «Арс-Кераміка» — мережа будівельних супермаркетів у західному регіоні України. Станом на 2010 рік мережа включає супермаркети в Тернополі, Кам'янець-Подільському, Івано-Франківську, Стрию, Борщові, Львові, Золочеві, а також елітні салони плитки, сантехніки та інші, меблевий центр і салони, будівельну фірму «АРС-Дизайн».

Газета «Арс» 
Мережа випускає безкоштовну рекламно-інформаційна газету. Засновник — ТОВ «Апейрон». Зареєстрована 16 червня 2006 у місті Тернопіль. Наклад (2009) — 160 тис. примірників.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт торгової мережі
 Офіційний сайт Меблевого центру АРС
 Офіційний сайт елітного салону «АРС-Еліт»
 Офіційний сайт «АРС-Дизайн»

Підприємства Тернополя
Арс-Кераміка